Santo Domingo de la Calzada kan syfta på:

 Santo Domingo de la Calzada (1019–1109), ett spanskt helgon, se Dominicus av Landsvägen
 Santo Domingo de la Calzada (kommun) – en kommun i Spanien
 Santo Domingo de la Calzada (kommunhuvudort) – kommunens huvudort